Stor-Tandsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stor-Tandsjön (Lillhärdals socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun,  (67,9 ha)
Stor-Tandsjön (Tännäs socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun,  (2,6 km²)

Se även
Tandsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn